Хакухо — в японском летосчислении неофициальный девиз правления (годы 661—683 или 672—675).
 Хакухо Сё — монгольский профессиональный сумоист, 69-й ёкодзуна.
 Хакухо (сорт винограда) — сорт столового винограда.